Silberer ist der Familienname folgender Personen:

 Geza Silberer (1876–1938), österreichischer Schriftsteller
 Herbert Silberer (1882–1923), österreichischer Psychoanalytiker
 Renate Silberer (* 1975), österreichische Lyrikerin, Schriftstellerin und Feldenkrais-Pädagogin
 Rosa Silberer (1873–1942), österreichische Bildhauerin und Journalistin
 Viktor Silberer (1846–1924), österreichischer Journalist

Siehe auch:
 Silber (Begriffsklärung)